Il singolare del Japan Open Tennis Championships 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Sjeng Schalken era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Michel Kratochvil.

Lleyton Hewitt ha battuto in finale 6–4, 6–2 Kratochvil.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Japan Open Tennis Championships 2001
ATP Tour 2001